De re metallica es el título de un libro de Georgius Agricola.
 De Re Metallica (revista) es el título de una revista sobre patrimonio minero.